Big Bend Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Bend Mountain (Kalifornien)
 Big Bend Mountain (Oregon)
 Big Bend Mountain (West Virginia)

Siehe auch:
 Bend Mountain